Roberto Zanetti (politicus) (1954-), Zwitsers politicus
 Roberto Zanetti (zanger) (1956-), Italiaans zanger